Павел Николаевич Кашкин (4 января 1902 Солигалич, Российская империя — 30 апреля 1991 Ленинград, РСФСР, СССР) — советский  и , профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР (1956), лауреат Государственной премии СССР (1951).

Биография 
Родился 4 января 1902 года (21 декабря 1901 года по старому стилю) в Солигаличе.

В 1926 году, окончив Ленинградский медицинский институт, поступил на аспирантуру в том же ЛМИ. С аспирантуры его избрали ассистентом кафедры микробиологии ЛМИ. С 1935 по 1953 год заведовал кафедрой микробиологии, занимал должность заместителя директора по научной работе Ленинградского химико-фармацевтического института. В 1937 году защитил докторскую диссертацию на тему «Изменчивость дерматофитов Trichophyton violaceum и Achorion schönleini», через год утверждён в звании профессора. С 1951 года — заведующий кафедрой микробиологии и микологии Ленинградского института усовершенствования врачей. В 1958 году организовал микологическую лабораторию, в 1964 году — первую клинику микозов в Ленинградском институте антибиотиков, которые впоследствии были объединены во Всесоюзный центр по глубоким микозам и микогенной аллергии (ныне — Научно-исследовательский институт медицинской микологии имени П. Н. Кашкина). В 1970—1977 годах — руководитель отдела глубоких микозов, впоследствии — руководитель Микологического центра.

Скончался 30 апреля 1991 года в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.

Научная деятельность 
Автор около 250 научных работ, 10 монографий по вопросам медицинской микологии, микогенной сенсибилизации, эпидемиологии глубоких микозов. Его работы посвящены антибиотикам, биологии, изменчивости патогенных грибов и бактерий, патогенезу аллергических инфекционных заболеваний. Входил в состав редколлегий журналов «Антибиотики» и «Вестник дерматологии». За монографию «Дерматомикозы человека и животных» был награждён Государственной премией СССР.

Награды 
 Государственная премия СССР (1951),
 Орден Ленина,
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды),
 Орден Октябрьской Революции,
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1957).

Память 
В 1998 году НИИ медицинской микологии в Санкт-Петербурге было присвоено имя П. Н. Кашкина. В 2005 году перед зданием НИИ был установлен бронзовый бюст.

Основные работы 
сочинения

Литература

Примечания

Ссылки 
 Павел Николаевич Кашкин — Большая Медицинская энциклопедия 

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета‎
Преподаватели Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии
Доктора медицинских наук
Профессора
Похороненные на Богословском кладбище